44-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 44-я параллель северной широты
 44-я параллель южной широты

См. также 
 44-й меридиан восточной долготы
 44-й меридиан западной долготы